Византийско-венгерская война — вооруженные конфликты между Византией и Венгрией.

 Византийско-венгерская война (1127—1129)
 Византийско-венгерские войны (1151—1156)
 Византийско-венгерская война (1163—1167)
 Византийско-венгерская война (1182—1185)